В 2008 году победительницей британского турнира Большого шлема в парном разряде среди девушек стала интернациональная пара Полона Херцог / Джессика Мур.

Общая информация 
Три из четырёх финалисток соревнования представляли Австралию. Столь большое представительство у спортсменок одной страны наблюдалось впервые с 2001 года, когда в решающем матче играли три представительницы США и тогда также выиграла интернациональная пара.

Чисто австралийская пара играла в финальном матче впервые с 1995 года и как и тогда уступила.

Посев 

  Елена Богдан /  Бояна Йовановски (Четвертьфинал)
  Ана Богдан /  Ксения Лыкина (Второй раунд)
  Мэллори Бердетт /  Мелани Уден (Первый раунд)
  Елена Чернякова /  Никола Хофманова (Второй раунд)

<ol start="5">
  Лесли Керхов /  Аранча Рус ''(Четвертьфинал)
  Полона Херцог /  '''Джессика Мур (Титул)
  Синди Шала /  Ноппаван Летчивакан ''(Первый раунд)
  Тимея Бабош /  Река-Луца Яни ''(Четвертьфинал)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Юниоры
Великобритания